Baumwollspinnerei steht für:
 Baumwollspinnerei, Handwerkstechnik

Baumwollspinnerei als Namensbestandteil bei Unternehmen: 
 Baumwollspinnerei am Stadtbach, Augsburg
 VEB Vereinigte Baumwollspinnereien und Zwirnereien, Flöha
 Baumwollspinnerei Kolbermoor, Bayern
 Crefelder Baumwoll-Spinnerei, Krefeld
 General-Societät der englischen Baumwollspinnerei in St. Gallen

Baumwollspinnerei  als Gebäude oder Gebäudekomplex:
 Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg, Bayern
 Grevener Baumwollspinnerei, Nordrhein-Westfalen, siehe Kulturzentrum GBS
 Alte Baumwollspinnerei, St. Ingbert, Saarland
 Baumwollspinnerei Ermen & Engels, Engelskirchen (Rheinland)
 Leipziger Baumwollspinnerei, Sachsen